Ива́н Никола́енко:
 Николаенко, Иван Андреевич (род. 1944) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Николаенко, Иван Васильевич (1924—1994) — передовик сельского хозяйства Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Николаенко, Иван Дементьевич (1921—1948) — Герой Советского Союза.
 Николаенко, Иван Игнатьевич (1886—1937) — украинский советский революционер-большевик, чекист.